Sarothrias — род жуков из семейства Якобсонииды (Jacobsoniidae).

Распространение 
Тропики Старого Света.

Описание 
Очень мелкие жуки, которые имеют длину около 2 мм (от 1,7 до 2,4 мм), желтовато-коричневого цвета. Обитают во влажных тропиках, близко к экватору, за исключением видов  (северо-восточная Индия) и  (Китай).

От близких родов отличаются формулой лапок 3-3-3 (у представителей рода Saphophagus она равна 5-5-5) и 3-члениковой булавой усиков (у представителей рода Derolathrus булава состоит из 1 или из 2 сегментов) (Burckhardt and Löbl 1990; Lawrence and Leschen 2010)..

Систематика 
14 видов. Таксон  вместе с родами  и  образует семейство Jacobsoniidae (21 вид, длиной от 0,65 до 2,5 мм), которое ранее сближали или с Bostrichiformia (например, у Löbl and Burckhardt 1988, Lawrence and Newton 1995 и Lawrence et al. 1999a, b) или с группой Derodontiformia (Lawrence et al. 2010 ; вместе с семействами Derodontidae и Nosodendridae), а в последнее время относят к надсемейству Staphylinoidea (Lawrence et al. 2011).
Вид  был впервые описан в 2015 году китайскими энтомологами (Wen-Xuan Bi, Шанхай; Chang-Chin Chen, Tianjin New Wei San Industrial Company, Limited, Tianjin; Mei-Ying Lin, National Zoological Museum of China, Пекин, Китай). Это первый представитель семейства Jacobsoniidae в фауне Китая.

 
 
 
 
 
 
 
  — Индия
  — Индия
 
 
 
 
  — Китай
  — Китай

Примечания

Литература

Ссылки 
 Australian Faunal Directory
 eol.org
Якобсонииды
Насекомые Азии
Роды жесткокрылых